La world fusion music rappresenta un genere fusion di world music, nel quale si fondono le tradizioni musicali di tutto il mondo, che spesso vengono contaminate e miscelate con musica moderna come il jazz o il rock. Tra i primi esperimenti di fusione del jazz con elementi di musiche del terzo mondo si possono annoverare alcuni lavori degli anni cinquanta e sessanta di artisti come Sun Ra, Dizzy Gillespie; negli anni settanta ci fu una maggiore sperimentazione con i lavori di John McLaughlin, che ricercò nuove sonorità in India, ma anche di Don Cherry, Keith Jarrett, Don Ellis.

Il termine world fusion music è stato coniato nel 1978 dalla band Ancient Future per definire il loro nuovo stile di musica. Affini alla world fusion sono il worldbeat e l'ethno-jazz.

Etichette musicali
 Luaka Bop di David Byrne
 Real World Studios di Peter Gabriel

Artisti
Al genere appartengono molti musicisti di fama internazionali, tra i quali possiamo segnalare:
 Peter Gabriel - Uno dei promotori del genere world music.
 Jan Garbarek
 Trilok Gurtu
 Jaco Pastorius
 Oregon
 Terre Differenti, Terre Differenti, Cities Of Dreams
 Weather Report - Notissimo ensemble jazz diretto da Joe Zawinul
 Joe Zawinul
 Don Cherry, Eternal Rhythm, Brown Rice
 Shakti - uno dei primi proponenti del genere
 Ancient Future - hanno coniato il termine world fusion
 Dhira
 Natacha Atlas
 Sheila Chandra
 Transglobal Underground
 Mediterrânic Ensemble
 Berkeley Dil Se (a cappella)
 Stanford Raagapella (a cappella)
 Forro in the Dark
 Grace Nono
 Pinikpikan
 Tabla Beat Science
 Alan Steward
 Didier Malherbe
 Deep Forest
 Sacred Spirit
 Agricantus

Album significativi del genere
 Escalator over the Hill di Carla Bley(1971) 
 Organik di Robert Miles(2001)
 Traveler 03:Six Degrees Collection (2003)
 Venerated Patterns of China and Japan

Note

Collegamenti esterni
 "World Fusion Music" by Ancient Future